Ху може бити:
 Ху (бенд), енглеска рок група
 hu, ИСО 639-1 ознака за мађарски језик
 Мађарска, државна двословна скраћеница
 Шангај, скраћено називан Ху
 Ханау, немачки град са ознаком -{HU}-
 ху (језик), један од кинеских језика